Manuel García o Manuel del Pópulo Vicente García (Sevilla, 1775 - París, 1832), cantant, compositor, empresari operístic i mestre de cant espanyol
 Manuel García o Manuel Patricio Rodríguez Sitches (Madrid, 1805 - Londres, 1906), cantant, professor de cant i home de ciència espanyol.
 Manuel García Alonso (Oviedo, 1998), futbolista asturià
 Manuel García Amigo (Fuentespreadas, província de Zamora, 1933), jurista i polític espanyol
 Manuel Garcia i Grau (Benicarló, 1962 - Castelló de la Plana, 2006), filòleg i poeta valencià
 Manuel Garcia Marí (Eivissa, 1975), poeta i escriptor eivissenc que resideix habitualment a València.
 Manuel García Matos (Plasencia, 1912 - Madrid, 1974) musicòleg
 Manuel García del Moral y de Lamata, comerciant i polític valencià, membre del Partit Liberal
 Manuel García Morente (Arjonilla, Jaén, 1886 − Madrid, 1942), filòsof espanyol
 Manuel García Nieto (Macotera, Salamanca, 1894 - Comillas, Cantàbria, 1974), sacerdot jesuïta, proclamat servent de Déu 
 Manuel García Prieto (Astorga, 1859 - Sant Sebastià, 1938), ministre en diverses ocasions i cinc cops President del Govern d'Espanya (1912, 1917, 1917-18, 1918 i 1922 -23).
 Manuel García de Villanueva Hugalde y Parra (Galícia,  - Madrid, 1803), actor, escriptor i músic espanyol
 Manuel José García Caparrós, treballador malagueny de la fàbrica de Cerveza Victoria i militant de Comissions Obreres
 Manuel 'Manu' Alejandro García Sánchez (Vitòria, 1986), futbolista basc